Юлія Іванівна Вербинець більш відома як Verbaaa ( 12 квітня 2003, м. Івано-Франківськ, Україна) — українська блогерка, інфлюенсерка, фотографиня.

Життєпис 
Займатися блогерством почала ще в 11 років, коли батьки подарували їй фотоапарат.

У 2017 році Юлія завела Instagram. Іноді з'являється в пародійних кліпах YouTube-каналу Silirada (635 000 підписників).

Юлія запросила на святкування свого 18-річчя співака Дмитра Монатика, ілюзіоністів Magic Five і Юрія Горбунова в ролі ведучого.

Досягнення 
 премія «Кращий лайфстайл-блогер» від інфлюенсер-платформи Blogger Zone (2019)
 топ-30 рейтингу найпопулярніших інфлюенсерів українського Forbes (2020)
 перше місце в рейтингу «Топ-50 блогерів України» за версією журналу «Фокус» (2021)
 «Топ-100 рейтингу найвпливовіших жінок країни» за версією журналу «Фокус» (2021).

Примітки

Джерела 
 «Я вибрала емоції»: 18-річна Юлія Вербинець у рейтингу «Найвпливовіші жінки України»  // Фокус. — 2021. — 29 червня.

Посилання